Palouš ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Palouš (* 1950), tschechischer Diplomat